Jens Christiansen kan henvise til flere personer:

 Jens Christiansen – dansk politiker (født 1964)
 Jens Anton Christiansen – dansk kemiker (1888-1969), professor ved Københavns Universitet omkring 1930erne.
 Jens Christiansen Kaalund – rektor og forfatter (1688 – 1732).
 Jens Christiansen (kunstner) – dansk multikunstner (født 1954).